Reichenhain steht für:

 Chemnitz-Reichenhain, ein Stadtteil von Chemnitz in Sachsen
 Reichenhain (Röderland), ein Ortsteil der Gemeinde Röderland in Brandenburg